Geldhof (= Geldhoff, Gelthoff, Gelthooft, etc.):
 Maurice Geldhof (1905, Moorslede  1970, Wevelgem)
 Herbert Geldhof (1929, [?]  2007, Bruxelles), un dessinateur belge de bandes dessinées
 Marie-Paule Geldhof (* 1959, Bruges) (nl)

 Confiserie Geldhof (nl)

Voir aussi 
 Geldof